Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Petr Kovačka e Pavel Kudrnáč 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (Campioni)

 Devin Bowen /  Eyal Ran (quarti di finale)
 Julián Alonso /  Aleksandar Kitinov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2000